Олькеницкий — топонимическая фамилия.

 Олькеницкий, Вениамин Волькович (поздний сценический псевдоним — Никулин; 1866—1953) — русский театральный актёр и антрепренёр.
 Олькеницкий, Константин Вениаминович (псевдоним Шейн; 1888—1974) — американский киноактёр, сын В. В. Олькеницкого.
 Олькеницкий, Лев Вениаминович (литературный псевдоним Никулин; 1891—1967) — русский советский писатель, поэт и драматург, журналист, военный корреспондент, сын В. В. Олькеницкого.

 Олькеницкая-Нальди, Раиса Григорьевна (Raisa Ol'kenickaja, 1886—1978) — переводчица русской прозы и драматургии на итальянский язык.